„Залез жад езерската земја” је југословенска телевизијска серија снимљена 1973. године у продукцији ТВ Скопље.

Епизоде

Улоге 

|-
|Илија Џувалековски || Кнез Добримир (6 еп. 1973)
|-
|Петре Прличко || Григориј (6 еп. 1973)
|-
|Ристо Шишков || Фрузин (6 еп. 1973)
|-
|Дарко Дамевски || Манитат (5 еп. 1973)
|-
|Снежана Стамеска || Аска (5 еп. 1973)
|-
|Вукан Димевски || Василије 2 (4 еп. 1973)
|-
|Цветанка Димовска || Лика (4 еп. 1973)
|-
|Илија Милчин || Скифијас (4 еп. 1973)
|-
|Олга Наумовска || Теодора (4 еп. 1973)
|-
|Цветанка Јакимовска || Лика (3 еп. 1973)
|-
|Благоја Ивчевски || (2 еп. 1973)
|-
|Снежана Конеска || Сестра на Аска (2 еп. 1973)
|-
|Ристе Стефановски || (2 еп. 1973)
|-
|Шишман Ангеловски || Елемар (1 еп. 1973)
|-
|Никола Автовски || Тихона (1 еп. 1973)
|-
|Стојка Чекова || Селанка (1 еп. 1973)
|-
|Самоил Дуковски || Аријанит (1 еп. 1973)
|-
|Ратко Гавриловић || Теофилакт (1 еп. 1973)
|-
|Владимир Гравчевски || (1 еп. 1973)
|}
 Остале улоге ▼
|-
|Мите Грозданов || Несторица (1 еп. 1973)
|-
|Момир Христовски || (1 еп. 1973)
|-
|Чедо Камџијаш || Диоген (1 еп. 1973)
|-
|Душан Костовски || Гаврас (1 еп. 1973)
|-
|Тодор Николовски || Петар (1 еп. 1973)
|-
|Миодраг Саурек || (1 еп. 1973)
|}

Комплетна ТВ екипа ▼
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myDivision">

Спољашње везе 
 

Југословенске серије
Македонске серије